Marnay (Saône-et-Loire)
 Marnay (Vienne)

Desambiguações de topônimos